Regno Unito
 Rothwell – parrocchia civile del Lincolnshire
 Rothwell – paese del Northamptonshire
 Rothwell – cittadina del West Yorkshire